

Code 
DNK est un code qui peut désigner :
 .
 Danemark
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

Sigle 
DNK est un sigle qui peut désigner :
 DNK, album de la chanteuse Aya Nakamura.

Code